

Geografia 
 Francia
 Octeville – comune soppresso nella regione della Normandia
 Octeville-l'Avenel – comune nella regione della Normandia
 Octeville-sur-Mer – comune nella regione della Normandia